Edward Anderson peut désigner :
 Edward Anderson (né en 1910), trompettiste américain ;
 Edward Anderson (né en 1998), coureur cycliste américain ;
 Edward Anderson (1905-1969), écrivain américain, auteur de romans noirs.